Diagana ist der Familienname folgender Personen:

 Alpha Diagana (* 1993), mauretanischer Sprinter
 Stéphane Diagana (* 1969), französischer Hürdenläufer